«Голося́щий КиВи́Н 1999» — пятый музыкальный фестиваль команд КВН. Фестиваль состоялся 5 августа 1999 года.

Команды 

Участие в фестивале «Голосящий КиВиН 1999» в Юрмале приняли 16 команд КВН. Двенадцать команд представили полноформатные выступления (то есть, выступления, которые претендуют на награды фестиваля), а четыре — «Ва-Банк» (Луганск), Сборная Донецка, рязанский «Чернокнижник» и МГИМО выступили с совместным коротким внеконкурсным выступлением. В телеверсию фестиваля попали все 16 команд. Выступления всех команд были разделены на 4 блока. После каждого блока жюри вручало командам своеобразные «лицензии на право заниматься музыкальной концертной деятельностью один раз в году, во время прохождения музыкального фестиваля КВН».

Жюри

Награды 
 «Большой КиВиН в золотом» (за 1 место) — Четыре татарина
 «Большой КиВиН в светлом» (за 2 место) — Уральские пельмени
 «Большой КиВиН в тёмном» (за 3 место) — Харьковские менты

Интересные факты 
 Фестиваль посетил Посол Российской Федерации в Латвии Александр Удальцов.

Творческая группа 
Фестиваль организован телевизионным творческим объединением АМиК.
 Ведущий — Александр Васильевич Масляков
 Режиссёр — Светлана Маслякова
 Редакторы — Андрей Чивурин, Михаил Марфин

Примечания

Ссылки 
 
 

Август 1999 года
1999 год в России